Koo kan syfta på:

 Wellington Koo – kinesisk diplomat
 Koo Kien Keat (1985-), badmintonspelare från Malaysia
 KOO – varumärke för bland annat marmelad

Se även
 Kõo